Christophe (motorfiets), een Frans historisch motorfietsmerk
Christophe (restaurant), een restaurant in Amsterdam
Christophe (zanger), een Franse zanger
Christophe, pseudoniem van Georges Colomb, een Frans stripauteur

Personen met de achternaam Christophe
Didier Christophe, Frans voetballer
Eugène Christophe, Frans wielrenner
Marcel Christophe, Luxemburgs voetballer

Zie ook
Saint-Christophe (doorverwijspagina)